Tioga megye (New York)
Tioga megye (Pennsylvania)